Ингерманландия — историческая область.
 Ижорская земля — историческое название территории, населённой народом ижора, во многом совпадающей с Ингерманландией.
 Административные единицы:
 Шведская Ингерманландия — провинция Швеции с 1580 по 1595, а затем с 1617 по 1721 годы.
 Ингерманландская губерния — административное образование, существовавшее во времена Петра I.
 Эстонская Ингерманландия — историческая область в западной части Ингерманландии.
 Республика Северная Ингрия — кратковременное государственное образование (1919—1920 год) на севере Ингерманландии.
 Inkeri (Ингерманландия) — финноязычная газета, выходившая в Санкт-Петербурге в 1884—1917 годах. В настоящее время под тем же названием выходят газеты Ингерманландского союза Эстонии и Санкт-Петербургской организации Союза ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто».
 Ингерманландия (альбом) — музыкальный альбом петербургской группы «Электрические партизаны».

См. также 
 
 Флаг Ингерманландии
 Герб Ингерманландии
 Ингерманландцы
 
 Ижора
 Водь